El término tierra prometida puede referirse a:

 Tierra Prometida, nombre bíblico de la Tierra de Israel.
 Tierra prometida, álbum de Ángel Parra.
 La tierra prometida, película de Miguel Littín de 1972.
 Tierra prometida, película de Michael Hoffman de 1987.
 Tierra prometida, película de Gus Van Sant de 2012.